Horner Mühle kann stehen für:

 Horner Mühle (Bremen), Windmühle im Stadtteil Horn-Lehe, Bremen
 Horner Mühle (Göggingen), Wohnplatz beim Weiler Horn der Gemeinde Göggingen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg